

Cinema 
Breaking Through – serial cinematografico del 1921 diretto da Robert Ensminger
Breaking Through – film del 1990 diretto da Jackie McKimmie
Breaking Through – film del 1993 diretto da Lisa Seltzer